Список видов, входящих в род  семейства Падубовые (Aquifoliaceae)

Источники: The Plant List и GRIN.

Классификация 
Род Падуб состоит из примерно 475 видов и включает вечнозёленые и листопадные деревья, кустарники и лианы:

 
 
 
 
 
 Ilex × altaclarensis
 
  
 
 
 
 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 		
 
 
 
 	
 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilex elmerrilliana
 Ilex embelioides
 Ilex eoa
 Ilex ericoides
 Ilex estriata
 Ilex euryoides
 Ilex excelsa
 Ilex fargesii
 Ilex fengqingensis
 Ilex ficifolia
 Ilex ficoidea
 Ilex formosana
 Ilex forrestii
 Ilex fragilis
 Ilex franchetiana
 Ilex fukeinensis
 Ilex gabinetensis
 Ilex gabrielleana
 Ilex gardneriana (вымер в 20 веке?)
 Ilex georgei
 Ilex gintungensis
 Ilex glabella
 
 Ilex glaucophylla
 Ilex gleasoniana
 Ilex glomerata
 Ilex godajam
 Ilex goshiensis
 
 Ilex gracilis
 Ilex gransabanensis
 Ilex guaiquinimae
 Ilex guangnanensis
  (англ.)
 Ilex guianensis
 Ilex guizhouensis
 Ilex gundlachiana
 Ilex haberi
 Ilex hainanensis
 Ilex hanceana
 Ilex hayatana
 Ilex hippocrateoides
 Ilex hirsuta
 Ilex holstii
 Ilex hookeri
 Ilex huachamacariana
 Ilex hualhayoca
 Ilex huana
 Ilex hylonoma
 Ilex hypaneura
 Ilex hyreana
 Ilex ignicola
 Ilex illustris
 
 
 
 Ilex jamaicana Proctor (Jamaica)
 Ilex jauaensis
 Ilex jelskii
 Ilex karuaiana
 Ilex khasiana
 Ilex kingiana
 Ilex kudingcha
 Ilex kusanoi
 
 
 
 
 
 Ilex lasseri
 Ilex lechleri
 Ilex leucoclada
 Ilex longipes
 Ilex longzhouensis
 Ilex machilifolia
 Ilex maclurei
 Ilex macoucoua
 Ilex macrocarpa
 Ilex macropoda
 Ilex magnifructa
 Ilex maingayi
 Ilex marahuacae
 Ilex marginata
 Ilex margratesavage
 Ilex mathewsii
 Ilex × meserveae
 Ilex microdonta
 Ilex mitis
 
 
 
 Ilex neblinensis
 
 Ilex oblonga
 Ilex occulta
 
 Ilex ovalifolia
 Ilex palawanica
 Ilex pallida
 
 Ilex parvifructa
 Ilex patens
 Ilex pauciflora
 Ilex paujiensis
 
 Ilex peiradena
 
 Ilex perlata
 
 Ilex polita
 Ilex praetermissa
 Ilex pringlei
 Ilex pseudobuxus
 Ilex puberula
 
 Ilex pubiflora
 
 Ilex qianlingshanensis
 Ilex quercetorum
 Ilex quercifolia
 Ilex rarasanensis
 Ilex reticulata
 
 
 
 
 Ilex sclerophylla
 
 
 Ilex sessilifructa
 Ilex shimeica
 
 
 
 Ilex sipapoana
 Ilex socorroensis
 Ilex spinigera
 Ilex spruceana
 Ilex steyermarkii
 Ilex subrotundifolia
 Ilex subtriflora
 
 Ilex sulcata
 Ilex syzygiophylla
 Ilex tahanensis
 Ilex tarapotina
 Ilex tateana
 Ilex taubertiana
 Ilex ternatiflora (вымер в 20 веке?)
 Ilex theezans
 Ilex tiricae
 Ilex tolucana
 Ilex trachyphylla
 Ilex trichocarpa
 Ilex tugitakayamensis
 Ilex uraiensis
 
 Ilex vaccinoides
 Ilex venezuelensis
 Ilex venulosa
 
 
 
 Ilex vulcanicola
 
 
 Ilex walkeri
 Ilex wenchowensis
 Ilex williamsii
 
 
 Ilex wugonshanensis
 Ilex yuiana

Примечания

Литература 
  Проверено 8 октября 2009 г.
 
 
 

Падуб
Падуб